O escaravelho-coração é um artefato em formato oval utilizado no processo de mumificação para ocupar o lugar do único órgão então incapaz de ser conservado, o coração.

O escaravelho-coração tinha grande importância para o defunto. O texto na superfície inferior provém do livro para sair à luz do dia do egito antigo e destinava-se a evitar que o coração do defunto afirmasse algo que prejudicasse o seu portador no julgamento perante o tribunal dos mortos. Isso porque, segundo a crença dos antigos egípcios, a inteligência e a consciência residiam no coração. O escaravelho de Djehuti é um dos mais valiosos exemplares deste gênero.

Sepultamento no Antigo Egito